Enea Sbarretti, cardinal italien
 Donato Raffaele Sbarretti Tazza, cardinal italien